Ел Гарбанзо има више значења:

 Ел Гарбанзо (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гарбанзо (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гарбанзо (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гарбанзо (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гарбанзо (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гарбанзо (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гарбанзо (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Гарбанзо (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Гарбанзо (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику